Hutchinson – angielskie wydawnictwo założone w 1887, w 1989 włączone do Random House

Osoby:

 Alain Hutchinson (ur. 1949) – belgijski i frankofoński polityk
 Andrew Hutchinson (ur. 1980) – amerykański hokeista
 Ashley Hutchinson (ur. 1979) – australijski kolarz torowy i szosowy
 Benjamin Hutchinson (ur. 1987) – angielski piłkarz 
 George Hutchinson – robotnik, jeden z podejrzanych w śledztwie w sprawie Kuby Rozpruwacza
 G. Evelyn Hutchinson (1903–1991) – angielsko-amerykański zoolog, limnolog, ekolog
 Jonathan Hutchinson (1828–1913) – brytyjski chirurg, okulista, dermatolog, wenerolog i patolog
 John Hutchinson (1884–1972) – brytyjski botanik
 Sam Hutchinson (ur. 1989) – angielski piłkarz 
 Tim Hutchinson (ur. 1949) – polityk amerykański, członek Partii Republikańskiej
Miejscowości w USA:
 Hutchinson – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Hutchinson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Hutchinson – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Hutchinson (ang. Hutchinson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hutchinson (ang. Hutchinson County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Hutchinson (ang. Hutchinson County) – w stanie Teksas